Жан-Жорж (Иоганн Георг) Далер (7 декабря 1760, Страсбург — 28 июня 1832, там же) — французский протестантский богослов, филолог и востоковед, профессор экзегетики на  Страсбургского университета.

Биография 
Жан-Жорж Далер родился в Страсбурге в 1760 году. Он получил образование в , а затем в Страсбургском университете, где учился у лингвистов Жереми-Жака Оберлена и , и защитил диссертацию по „Римской истории“ Аппиана. Он также изучал богословие и в 1786 году участвовал в обсуждении новой редакции Книги Притчей Соломоновых, опубликованной , но не планировал становиться пастором. Углубляя свои знания в области семитских языков, он занялся преподаванием иврита, сирийского, халдейского и арабского языков).

Далер завершил своё образование в Германии (Йенском, Лейпцигском и Гёттингенском университетах), где он слушал лекции известных немецких теологов Эйхгорна и Грисбаха, а также филолога Христиана Готлиба Гейне. Впоследствии Жан-Жорж сотрудничал с Эйхгорном при издании в 1828 году словаря халдейского и древнееврейского языков . Однако Эйхгорн умер до выхода в свет словаря, и заканчивал работу один Далер.

Карьера Жана-Жоржа прервалась в годы Великой французской революции. После революции он последовательно занимал должности учителя гимназии, директора , помощника пастора или лектора . Далер был автором многочисленных публикаций, например, перевода Книги пророка Иеремии с пояснениями и историческими комментариями (Страсбург, 1825 год). На факультете теологии в Страсбурге он с 1819 года возглавлял кафедру экзегетики, а с 1831 года — кафедру догматики. Он умер в 1832 году.

Библиография 
 . La Faculté de théologie et le Séminaire protestant de Strasbourg (1803—1872), Страсбург, Libr. Istra, сборник » Études d’histoire et de philosophie religieuses no 7 ", 1923, 336 с., с. 46-50.
 Ланг, Марк. Статья «Далер, Жан-Жорж» в , часть 7, с. 568.
 Ситцманн, Эдуар. Dictionnaire de biographie des hommes célèbres de l’Alsace : depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. F. Sutter, Rixheim, 1909—1910, том I : A-J, с.336-337.

Примечания 

Писатели Франции
Лингвисты Франции
Богословы Франции